Hermaea är ett släkte av snäckor som beskrevs av Sven Lovén 1844.

Enligt Catalogue of Life ingår Hermaea i familjen Stiligeridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hermaeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Hermaea